María Ana de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Maria Anna von Sachsen-Altenburg; Altemburgo, 14 de marzo de 1864 - Bückeburg, 3 de mayo de 1918) fue consorte del príncipe Jorge de Schaumburg-Lippe. Como la hija mayor del príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la princesa Augusta de Sajonia-Meiningen, y hermana de Ernesto II, duque de Sajonia-Altemburgo, María Ana era miembro de la Casa Ducal de Sajonia-Altemburgo.

Matrimonio e hijos 
El 16 de abril de 1882 en Altemburgo, María Ana se casó con el príncipe heredero Jorge de Schaumburg-Lippe. Él era el hijo mayor del príncipe Adolfo I de Schaumburg-Lippe, después del matrimonio, la pareja residió en el palacio recién amueblado en Stadthagen y Jorge sucedió a su padre como príncipe de Schaumburg-Lippe en 1893.

La pareja tuvo nueve hijos conjuntamente:

Adolfo II (1883-1936), último príncipe de Schaumburg-Lippe. Casado con Ellen Bischoff-Korthaus. Sin descendencia.
Mauricio Jorge (1884-1920). Soltero y sin descendencia.
Pedro (1886).
Wolrad (1887-1962), casado con la princesa Batilde de Schaumburg-Lippe, una prima lejana. Con descendencia.
Esteban (1891-1965); casado con la duquesa Ingeborg de Oldemburgo, hija del gran duque Federico Augusto II de Oldemburgo. Con descendencia.
Enrique (1894-1952), casado con la condesa María Erica von Hardenburg. Con descendencia.
Margarita (1896-1897).
Federico Cristián (1906-1983), casado con la condesa Alejandra Eduviges Juana Berta María de Castell-Rüdenhausen, después con la princesa María Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, y por último con Elena Mayr, con descendencia del primer matrimonio.
Isabel (1908-1933), casada con Benvenuto Hauptmann (hijo del premio Nobel de Literatura Gerhart Hauptmann), después se casó con el barón Juan Herring von Frankensdorff, con descendencia del primer matrimonio.

María Ana apoyó iglesias y escuelas; es la fundadora de María Ana Stift en Stadthagen.

Aniversario de las bodas de plata 
En ocasión del aniversario de las bodas de plata en 1907, el emperador Guillermo II de Alemania les regaló a Jorge y María Ana la sede ancestral de la familia, el Castillo de Schaumburg. El castillo había sido controlado por los Hohenzollern desde que el abuelo de Jorge se puso del lado de los austríacos en la guerra austro-prusiana de 1866. El regalo también era un reconocimiento al apoyo de Jorge en la disputa sobre la sucesión al trono de Lippe-Detmold.

El príncipe Jorge murió el 29 de abril de 1911. La princesa María Ana murió siete años más tarde, el 3 de mayo de 1918, a la edad de 54 años, solo meses antes del fin de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio alemán y de su propio principado.

Títulos y estilos 
14 de marzo de 1864 - 16 de abril de 1882: Su Alteza la princesa María Ana de Sajonia-Altemburgo, duquesa de Sajonia.
16 de abril de 1882 - 8 de mayo de 1893: Su Alteza la princesa heredera de Schaumburg-Lippe.
8 de mayo de 1893 - 29 de abril de 1911: Su Alteza la princesa de Schaumburg-Lippe.
29 de abril de 1911 - 3 de mayo de 1918: Su Alteza la princesa viuda de Schaumburg-Lippe.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Altenburgo
Princesas de Schaumburg-Lippe
Nacidos en Altemburgo